XVII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с 21 по 30 августа 1954 года в Ростове-на-Дону (РСФСР) на стадионе «Динамо».

Начиная с текущего сезона команды-участницы чемпионата СССР подразделяются на две группы — класс «А» и класс «Б» в соответствии с уровнем своей спортивной подготовки.

В соревнованиях класса «А» приняло участие 10 команд из 4 союзных республик:
РСФСР (ЦДСА, МАИ, «Динамо» Москва, «Локомотив» Москва, ОДО Ленинград); УССР («Спартак» Киев, «Наука» Харьков, «Наука» Одесса); ГССР («Локомотив» Тбилиси); ЛатССР (ОДО Рига).

Соревнования проводились по круговой системе в 1 круг.

Несмотря на изменения структуры турнира, победитель остался прежним — московский ЦДСА, в составе которых дебютировал знаменитый Юрий Чесноков. Серебро неожиданно выиграли студенты МАИ, бронзу — их одноклубники из Одессы — «Наука».

Результаты 

Команды «Наука» Харьков и ОДО Ленинград покидают класс «А». Их места займут победители класса «Б» «Буревестник» Свердловск и «Спартак» Ленинград.

Медалисты 
 ЦДСА (Москва): Гиви Ахвледиани, Е. Беляев, Мирон Винер, Владимир Гайлит, Николай Герасимов, Сергей Нефёдов, Константин Рева, Владимир Саввин, Юрий Чесноков, Семён Щербаков. Тренер — Евгений Алексеев.

 МАИ (Москва): В.Ильиничнин, А. Костин, Евгений Кошелев, Михаил Крылов, Валентин Литягин, Валентин Лобанов, В. Павлов, Е. Церерин, Анатолий Цирков, Юрий Чапурин. Тренер — Михаил Крылов.

 «Наука» (Одесса): Дмитрий Базилевский, Марк Барский, Георгий Греков, Анатолий Закржевский, Анатолий Киселёв, Николай Мандрыка, Георгий Мондзолевский, Александр Овчарек, Сергей Титарчук. Тренер — Александр Дюжев.

Литература 
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1954 год в волейболе
Спорт в России в 1954 году
Август 1954 года
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
Чемпионаты СССР в 1954 году